Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Pe“ beginnt.

Pe 



 Pé, Frank (* 1956), belgischer Comiczeichner
 Pe, Gyi Khin (* 1916), myanmarischer Segler